Stefan Kozlov era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

in finale Ben Shelton ha sconfitto Aleksandar Vukic con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Denis Kudla (primo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Christopher Eubanks (semifinale)
  Ben Shelton (campione)

  Stefan Kozlov (primo turno) 
  Aleksandar Vukic (finale) 
  Aleksandar Kovacevic (semifinale) 
  Shang Juncheng (primo turno)

Qualificati 

  Patrick Kypson (secondo turno)
  Strong Kirchheimer (secondo turno)
  Ethan Quinn (secondo turno)

  Iñaki Montes de la Torre (primo turno) 
  Alexander Petrov (primo turno) 
  August Holmgren (secondo turno)

Lucky loser 

  Evan Zhu (quarti di finale)

Wildcard 

  Mathis Debru (primo turno)
  Hunter Heck (primo turno)

  Kārlis Ozoliņš (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Champaign-Urbana Challenger 2022